Династия Таунгу (, ) — бирманская династия, правившая с середины XVI века до 1752 года и объединившая страны, образовавшиеся после развала Паганского царства, в единое государство.

История

Зарождение 
Таунгу возник ещё в 1280 году в качестве укреплённого поселения на вершине холма на берегу Ситауна. Когда Паганское царство было разгромлено монголами — сюда стали стекаться беженцы из Пагана, спасавшиеся сначала от монгольских, а затем от шанских набегов. Укрепление власти его правителей, мьянманцев по происхождению, ознаменовалось принятием в 1347 году царского титула Тхинкабой (правил в 1347—1368) и сооружением дворца в традиционном мьянманском стиле. Таунгу и позже оставался убежищем для мьянманских жителей всех рангов, спасавшихся от феодальных войн и усобиц, постепенно расширяясь в сторону долины Чаусхе, где можно было снимать по три урожая риса в год. Однако прочной власти в Таунгу в это время не было, она в значительной степени зависела от политической борьбы между мьянманцами (из другого их центра — Авы) и монами. В 1377 году Таунгу потерял независимость, войдя в состав Авского государства.

Первая династия Таунгу 
Правитель Минджиньёу (1486—1531) сильно расширил территорию Таунгу. В 1510 году в верховьях реки Ситаун, на юг от Авы, он построил столицу государства — Таунгу. Столичный город обнесли стеной, внутри соорудили дворец для правителя и большой водоём. После того, как в 1527 году войска шанских князей уничтожили Авское государство, в княжество Таунгу хлыннул поток мьянманского населения. Сюда же, согласно сообщениям хроник, пришли многие мелкие владетели центральной Мьянмы со своими чадами и домочадцами, знатью и простолюдинами.

Сын Минджиньёу — Табиншветхи (1531—1551) — получил от отца княжество, население которого постоянно пополнялось за счёт потока мьянманцев, спасавшихся от шанов и стремившихся отвоевать у последних свои родные места на центральных равнинах Мьянмы. Однако первым объектом его завоевательных походов стало монское государство Хантавади. В 1535 году Табиншветхи во главе большой армии, к которой присоединились многие мьянманские феодалы со своими отрядами, быстрым манёвром овладел западной частью дельты Иравади, а затем осадил монскую столицу Пегу. Город защищался целых четыре года, и был захвачен только в результате интриг. К 1541 году покорение Хантавади было завершено.

Чтобы консолидировать завоёванные южные территории, Табиншветхи трижды проводил ритуал своей коронации. В первый раз, в 1541 году, он короновался в Пегу, после покорения южной Мьянмы, а во второй раз — в 1542 году, в Пагане, в соответствии с мьянманскими традициями. В 1546 году, желая продемонстрировать единство своего государства, Табиншветхи короновался в третий раз, соблюдая и мьянманский, и монский ритуалы, в Пегу, объявленном столицей новой империи. Чтобы привлечь монов на свою сторону, он не только уравнял моном и мьянманцев в правах, но и оставил в прежних владениях и на постах монских сановников, и даже сам носил причёску и одежду по монскому образцу.

Стремясь заложить стратегическую экономическую основу государства, Табиншветхи попытался в 1546 году захватить лежащее на западе араканское государство Мьяу-У, а в следующем году — лежащую восточнее Аютию. Однако обе кампании были неудачными. Царь был морально сломлен повторяющимися неудачами, и отошёл от дел. Вскоре он был убит восставшими монами.

На трон взошёл король Байиннаун, муж сводной сестры Табиншвехти. В это время страну охватил очередной мятеж монов, восстановивших на троне в Пегу свергнутого правителя. Властители в центральной Мьянме и даже братья Байиннауна в Пьи и Таунгу провозгласили независимость. Однако Байиннаун сумел восстановить свою власть над территориями центральной и южной Мьянмы, объединёнными при Табиншветхи, а затем обратил взоры на многовекового врага мьянманцев — шанов. Перед лицом этой угрозы шанские княжества сумели объединиться, но к 1569 году Байиннаун покорил большинство шанских княжеств до границ с Китаем и Сиамом. Шанские государственные образования были поставлены под мьянманский сюзеренитет, во всех крупных городах были поставлены мьянманские гарнизоны, князья стали приносить клятву верности мьянманскому монарху, уплачивать ежегодную дань, приходить в его армию со своими ополчениями, посылать дочерей в гарем, а сыновей — на службу во дворец. Проводилась жёсткая политика мьянманизации шанских районов (часто — насильственным образом), посылались миссионеры для обращения шанов в буддизм. Часть шанского населения из различных княжеств целыми семьями выселяли на территорию мьянманских опустошённых районов.

В 1564 году Байиннаун покорил Аютию, и посадил на её престол своего ставленника. С несметными сокровищами и пленными он вернулся в Пегу, где во время его отсутствия началось восстание, в ходе которого была сожжена столица вместе с царским дворцом. Подавив восстание, Байиннаун построил новые город и дворец, богатство и красоту которых с восхищением описывали европейские путешественники. В 1568—1569 годах был предпринят новый поход против Аютии. Взятая столица была отдана на разграбление солдатам, а страна на 15 лет стала вассалом Мьянмы.

Распад государства 
Строитель империи Байиннаун хотя и обращал внимание на судопроизводство и законодательство, всю жизнь провёл в военных кампаниях, а управлением государства занимался мало. В самой столице восстания вспыхивали, как только правитель выступал в поход. Так как все крупные центры были оставлены во владении ближайших родственников царя, а завоёванные государства шанов, лао и тайцев оставались под управлением традиционных вождей (при условии вассалитета), страну на части разрывал феодальный сепаратизм. Истощение ресурсов перманентными экспедициями и войнами привело империю на грань краха со смертью Байиннауна.

Сын Байиннауна Нандабайн в 1584 году был вынужден выступить против сепаратистских мятежей, поднятых в Аве, Пьи и Таунгу родственниками царя и его министрами. Затем были проведены три неудачных похода против провозгласившей независимость Аютии, однако в итоге наоборот, тайская Аютия начала отвоёвывать у мьянманского государства порты в Тенассериме и побуждать монов к выступлению против власти мьянманцев. Юг постепенно стал отпадать от империи. Видя слабость центральной власти, родственники Нандабайна начали борьбу за престол. В конце-концов правитель Таунгу в союзе с араканским правителем Мин Разаджи начал наступление на Пегу и в 1599 году захватил город. Араканцы сожгли столицу, а взятый в плен Нандабайн был увезён в Таунгу и отравлен.

Мьянма вновь распалась на несколько враждующих между собой феодальных государств и владений. Сириам был захвачен араканцами, а Тавой и Тенассерим — сиамцами. Вскоре юг страны перешёл в руки португальца Фелипе ди Бриту, который распространил свою власть из отвоёванного им у араканцев Сириама на другие монские территории и установил контроль над морской торговлей.

Вторая династия Таунгу 
Ньяунджан — один из сыновей Байиннауна — был правителем округа Мейтхила в сухой зоне. В 1597 году (ещё при Байиннауне) сюзеренитет Ньяунджана, провозгласившего себя царём, признали многие владетели в центральной Мьянме. В 1600 году, после восстановления стен и дворца в Аве, он совершил здесь обряд коронации и провозгласил Аву столицей своего государства. В результате военных походов он в 1601—1606 годах подчинил нашские княжества в верхнем течении Иравади.

Сын Ньяунджана Анаукпетлун в 1609—1610 годах подчинил Пьи и направил свои войска в Таунгу. Захват княжества был ознаменован уничтожением царских регалий его владетеля, расквартированием в городе мьянманского гарнизона, и депортацией почти двух третей населения в Аву. Затем наступила очередь «королевства» ди Бриту в Сириаме. В 1613 году его штаб-квартира была взята, а он сам казнён. Почти вся Мьянма (за исключением Тенассерима, который не удалось отвоевать у сиамцев) оказалась объединённой. Столица снова была перенесена в Пегу, куда постепенно начали возвращаться беженцы (тем более, что мьянманский монарх не ущемлял монов в правах). Затем был захвачен Чиенгмай.

Занявший трон в 1629 году Тхалун восстановил разрушенную войной страну и отказался от завоевательной политики. По данным 1635 года, её население достигло двух миллионов человек. Мьянма признала независимость Сиама. В 1635 году столицу снова перенесли в Аву. Главное внимание стало уделяться консолидации государства в более-менее постоянных границах. Была проведена первая в истории перепись населения с указанием видов земельных владений и их владельцев и т. п. Владетели были включены в списки чиновников, чем были значительно ослаблены сепаратистские тенденции.

С конца XVII века мьянманское государство вступило в период упадка и дезинтеграции. В обстановке не до конца урегулированных отношений престолонаследия группировки отдельных министров выдвигали на своих претендентов на трон (обычно предпочтение отдавалось слабой личности, на которую можно воздействовать). Соперничество между фракциями элиты за возросшие в начале XVIII века доходы от морской торговли, неразбериха во многих отраслях управления способствовали обогащению «сильных домов». Это привело к сужению государственного сектора экономики и ослаблению государства. В условиях падения авторитета центральной власти и контроля её учреждений, возрастания бандитизма и бродяжничества усилилась роль местных лидеров, которые набирали дружины для охраны населённых пунктов, а перестав посылать налоги в центральную казну даже начинали борьбу с соседями за увеличение своих владений.

В 1727 году возмущённые новыми поборами восстали жители Чиенгмая. они разгромили мьянманский гарнизон, убили губернатора и пригласили на трон лаосского принца; все три мьянманские экспедиции против княжества успеха не имели. Также отпали северные княжества Нан, Кентунг, Могаун и др.

Хотя Сиам, Китай и Аракан не вмешивались в мьянманские дела, у страны появился новый внешний враг — вассальное княжество Манипур. В 1730-х годах манипурские всадники ежегодно появлялись в долинах Иравади и Чиндуина, выжигая дотла деревни, разрушая буддийские храмы (манипурцы были индуистами), разоряя поля; жителей уводили в плен. Лишь вторжение в Манипур раджи Трипуры помешало манипурской коннице в 1740 году разгромить Аву.

Падение империи 
В 1740 году был убит мьянманский губернатор Пегу, и моны провозгласили независимость, основав государство Возрождённое Хантавади. Весной 1752 года ими была захвачена Ава. Последний правитель династии Таунгу был взят в плен вместе с семьёй и увезён в Пегу.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 «История Востока» (в 6 т.). Т.II «Восток в средние века» — Москва: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. ISBN 5-02-018102-1
 «История Востока» (в 6 т.). Т.III «Восток на рубеже средневековья и нового времени. XVI—XVIII вв.» — Москва: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. ISBN 5-02-017913-2
 «История Востока» (в 6 т.). Т.IV «Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.)», кн. 1 — М.: Изд-во «Восточная литература» РАН, 2004. — ISBN 5-02-018102-1